Gougenheim peut faire à référence :

Patronyme 

 André Gougenheim (1902-1975), ingénieur hydrographe français ;
 Georges Gougenheim (1900-1972), linguiste et grammairien français, frère du précédent.

Toponyme 
 Gougenheim, commune du Bas-Rhin, région Grand Est, France.